Il doppio femminile dell'Apia International Sydney 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo ma sono state battute al primo turno da Květa Peschke e Katarina Srebotnik.

La coppia formata da Peschke e Srebotnik ha infine vinto il torneo sconfiggendo in finale Liezel Huber e Lisa Raymond per 6-1, 4-6, [13-11].

Teste di Serie 

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (finale)

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (primo turno) 
 Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2012